John Marshall
John Marshall Harlan
John Marshall Watson

Desambiguações de antropônimos